Olímpia, lloc de l'antiga Grècia on es disputaven els Jocs Olímpics
 Olímpia de l'Epir, esposa de Filip II de Macedònia i mare d'Alexandre el Gran
 Olímpia de l'Epir o Olimpíada de l'Epir, princesa de l'Epir, filla de Pirros
 Olímpia (pintora), pintora de l'antiga Grècia, una de les sis artistes de l'antiguitat
 Olímpia la diaconessa, santa del cristianisme
 Olímpia de Larisa o Olimpíada de Larisa, esposa de Demetri el Bell
 Club Olimpia, club de futbol paraguaià

Vegeu també 
 Olympia
 Olimpíada (desambiguació)